Houara steht für:

 Houara (Volksstamm), ein Stamm der Berber
 Houara Oulad Raho, Gemeinde in der marokkanischen Provinz Taza
 Oulad Teima, eine Stadt in der marokkanischen Provinz Taroudannt

Houara ist der Familienname folgender Personen:
 Jessica Houara (* 1987), französische Fußballspielerin